Län (pol. hrabstwo, również: region, prowincja) – jednostka podziału administracyjnego pierwszego rzędu w Szwecji.

Obecnie Szwecja dzieli się na 21 hrabstw:

Przypisy